Il termine assume significati diversi in funzione dell'ambito in cui viene usato

in campo tecnico e ingegneristico, vedi standardizzazione (ingegneria)
in chimica, vedi standardizzazione (chimica)
in economia, vedi standardizzazione (economia)
in statistica,  vedi standardizzazione (statistica).
in epidemiologia,  vedi Standardizzazione dei tassi